Langage courant :
 Brouteur, terme d'aquaculture ou d'élevage pour désigner certains herbivores, à ne pas confondre avec broutard.

Registre argotique ou vulgaire :
 Brouteur, escroc séduisant ses victimes sur Internet pour leur extorquer de l'argent. 
 Brouteur, argot désignant un navigateur web.
 Brouteur, argot désignant une personne qui pratique le cunnilingus.